Naoya Tamura (Tóquio, 20 de novembro de 1984) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Tokyo Verdy.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club